Talowka (russisch ) ist der Name folgender geographischer Objekte in Russland:
 einer Vielzahl von Flüssen, darunter:
 Talowka (Jenissei), Nebenfluss des Jenissei
 Talowka (Jurgamysch), Nebenfluss des Jurgamysch
 Talowka (Ochotskisches Meer), Zufluss des Penschinabusens des Ochotskischen Meeres
 Talowka (Poperetschnaja), Nebenfluss der Poperetschnaja
 Talowka (Schilka), Nebenfluss der Schilka
 Talowka (Tersa), Nebenfluss der Tersa
 Talowka (Us), Nebenfluss des Us

 Dörfer und ländliche Siedlungen in Russland:
 Talowka (Burjatien), in der Republik Burjatien
 Talowka (Dagestan), in der Republik Dagestan
 Talowka (Irkutsk), in der Oblast Irkutsk
 Talowka (Kamtschatka), in der Region Kamtschatka
 Talowka (Kemerowo), in der Oblast Kemerowo
 Talowka (Krasnojarsk, Bolschemurtinski), in der Region Krasnojarsk, Bolschemurtinski rajon
 Talowka (Krasnojarsk, Karatusski), in der Region Krasnojarsk, Karatusski rajon
 Talowka (Kurgan), in der Oblast Kurgan
 Talowka (Nowosibirsk), in der Oblast Nowosibirsk
 Talowka (Region Altai, Perwomaiski), in der Region Altai, Perwomaiski rajon
 Talowka (Region Altai, Smeinogorski), in der Region Altai, Smeinogorski rajon
 Talowka (Rostow, Belokalitwinski), in der Oblast Rostow, Belokalitwinski rajon
 Talowka (Rostow, Bokowski), in der Oblast Rostow, Bokowski rajon
 Talowka (Saratow, Kalininski), in der Oblast Saratow, Kalininski rajon
 Talowka (Saratow, Nowousenski), in der Oblast Saratow, Nowousenski rajon
 Talowka (Tjumen), in der Oblast Tjumen
 Talowka (Tscheljabinsk), in der Oblast Tscheljabinsk
 Talowka (Wolgograd, Jelanski), in der Oblast Wolgograd, Jelanski rajon
 Talowka (Wolgograd, Kamyschinski), in der Oblast Wolgograd, Kamyschinski rajon
 Talowka (Wolgograd, Nikolajewski), in der Oblast Wolgograd, Nikolajewski rajon

 Ortschaften in Kasachstan
 Talowka (Kasachstan), im Rajon Schänibek